Dolmen von Pedra Moura ist der Name folgender Megalithanlagen in Galicien:

 Dolmen von Pedra Moura (Carballo)
 Dolmen von Pedra Moura (Monte Carneo)